Marie von Hessen ist der Name folgender Personen: